Coralie ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Coralie (* 1996), mauritischer Fußballspieler
 Leroy Coralie (* 1989), seychellischer Fußballspieler

Siehe auch:
 CORALIE-Spektrograph